Aleh steht für:

 die weißrussische Form des männlichen Vornamens Oleg, siehe Oleg #Aleh
 Jo Aleh (* 1986), neuseeländische Seglerin